Хмельницькі Бізони — клуб американського футболу з міста Хмельницький.

Історія 

Початком історії команди з американського футболу Хмельницькі Бізони можна назвати 23 січня 2010 року, коли в голові Вадима Барбарука - одного з засновників (а на той час - єдиного) з'явилася геніальна ідея - створити в Хмельницькому команду з американського футболу, про який тут ніхто до цього і не чув, а як згодом виявилося і не дуже хотів чути. Завдяки форуму ФАФУ вдалося налагодити зв'язок із командами з сусідніх міст - Вінниці та Рівного. 

Звичайно ж, все почалося з труднощів. Ні в одному з хмельницьких спортивних магазинів не вдалося знайти м'яча для американського футболу... Довелося просити про допомогу сусідів з Рівного, які подарували команді м'яча. 

Ну, що ж, є м'яч, э зацікавлені в футболі люди - значить потрібно було проводити тренування. Але як ж його провести, якщо ні в кого в Хмельницькому поняття про цей вид спорту не було? Тут то і допомогли інші сусіди - Вінницькі Вовки, які дуже люб'язно погодилися приїхати та провести перше тренування команди. До речі, відбулося воно в четвер 4 лютого 2010 року (а вже в суботу 6 лютого вдалося побувати на тренуванні в Вінниці). Бажаної кількості людей так і не прийшло, та й з залом, в якому повинно було проходити тренування, не зрослося... Але лекція про правила флаг-футболу в їдальні ЗОШ№24, проведена Євгеном Хомином, знайомство з основними комбінаціями, а головне - приміряння каркаса та шлема усім запам'яталося назавжди! Потім було більш близьке знайомство між Бізонами та Вовками за келихами хмельницького пива та попередні домовленості про приїзд на тренування в Вінницю. З того складу, який був на першому тренуванні, крім Вадима Барбарука, залишився і бере участь у створенні команди лише Дмитро Бабій. 

Вже за кілька днів бажаючих займатися американським футболом стало більше. Було вирішено провести збір усіх для знайомства та вирішення питань про розклад тренувань. На цьому так званому "хадлі" вирішили проводити тренування на стадіоні Хмельницького Національного університету. До речі, після тієї зустрічі з'явилася ще одна людина, яка і зараз працює над створенням та розвитком команди. Це був Дмитро Лукасевич.

Перші тренування 

Перші тренування проходили на дворі, за будь-якої погоди... Але це не вплинуло на бажання трійці "батьків-засновників" створювати Бізонів! Так дожили до весни. Тренувалися вдома, їздили на тренування до Вінницьких Вовків... Весною 2010 року було прийнято рішення брати участь у Кубку України з флаг-футболу. Всі прекрасно розуміли, що виграти його не вдасться, хоча б з тої причині, що до цього моменту ніхто не мав досвіду гри. Але вже в першому турі, який проходив в Вінниці, Бізони здобули свою першу перемогу в історії. Це був матч з рівненською командою Монархи. В овертаймі Бізони переграли Монархів з рахукном 26:20. 
На жаль, це була єдина перемога в турнірі і Бізони посіли лише 6 місце в турнірній таблиці. Але це тільки додало сил та натхнення для подальшого розвитку! Ніхто не хотів зупинятися на досягненому, тому на загальних зборах команди було вирішено закуповувати частину екіпіровки, необхідної для гри в повний контакт. Так і зробили. Завдяки домовленості між клубом та американської компанією Bolt Athletics, яка дала можливість придбати екіпіровку за вигідною ціною, було закуплено необхідне обладнання. 
В кінці 2010 року була зареєстрована громадська організація "Спортивний клуб "Хмельницькі Бізони" Американський футбол".

Джерела 
bisons.km.ua

Українські клуби з американського футболу
Спортивні клуби Хмельницького